Porto Velho (stad), een gemeente en de hoofdstad in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Porto Velho (microregio), een micoregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia